Burg Nagahama (jap. , Nagahama-jō) bezeichnet folgende japanische Burgen:
 Burg Nagahama (Izu), in der ehemaligen Provinz Izu
 Burg Nagahama (Ōmi), in der ehemaligen Provinz Ōmi
 Burg Nagahama (Tosa), in der ehemaligen Provinz Tosa